ITV или iTV может значить:

 ITV — одна из лидирующих телевизионных корпораций Великобритании.
 ITV1, ITV2, ITV3, ITV4 — каналы, входящие в сеть ITV.
 Региональная структура ITV
 ITV plc — компания, которой принадлежат 11 из 15 региональных вещателей ITV1 (Англия и Уэльс).
 ITV Digital — бывший проект ITV, являющийся первой системой цифрового телевидения DVB-T. Закрыт в 2002 году, заменен Freeview. Также onDigital (1998—2000).
 ITV News — новостной бренд ITV, производящийся ITN. С 2002 по 2005 название новостного канала ITN News Channel.
 iTV — альтернативное название телевизионной приставки Apple TV
 iTV (Вьетнам) — вьетнамский телеканал, владельцем которого является VTC.
 ITV (Азербайджан) — телеканал Общественное телевидение Азербайджана
 iTV (Россия) — российский телеканал об Интернете.
 iTV Cable 16 — американский образовательный кабельный канал.
 Internacia Televido — первый телеканал на языке эсперанто.
 ITV AxxonSoft — российский разработчик программного обеспечения для систем безопасности и видеонаблюдения.
 itv (Poland) polish channel interactive.